Lora morchi är en snäckart som beskrevs av Leche 1878. Lora morchi ingår i släktet Lora och familjen Turridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
morchi